Der Dreiband-Weltcup 2007/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 2. bis zum 8. April 2007 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im anatolischen Manisa statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Manisa.

Geschichte 
Zum ersten Mal seit 1992 konnte Torbjörn Blomdahl wieder drei Weltcup-Turmiere nacheinander gewinnen. Im Finale besiegte er den Spanier Daniel Sánchez knapp mit 3:2 Sätzen. Gemeinsam dritte wurden Dick Jaspers und der Lokalmatador Semih Saygıner. Für den Weltranglistenersten Frédéric Caudron endete das Turnier bereits im Achtelfinale. Damit musste er die Spitzenposition an Blomdahl abgeben.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Manisa wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite Ekrem Beyaz als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien und der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Eddy Merckx
  Roland Forthomme
  Nikos Polychronopoulos
  Peter de Backer
  Semih Saygıner
  Marco Zanetti
  Martin Horn
  Jean Paul de Bruijn

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Brian Knudsen
1 × CEB:  Ekrem Beyaz
2 × ACBC:  Kim Kyung-roul,  Ryūji Umeda
2 × CPB:  Luis Aveiga,  Javier Teran
2 × organisierender Verband:  Adnan Yüksel,  Yilmaz Özcan

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2007 2
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in der Türkei
Sport (Manisa)